Méditation (en italien Meditazione) est une peinture à l'huile sur toile ovale, réalisée par Antonio Rotta en 1845 et .

Bibliographie 
 La pittura nel Veneto: L'Ottocento, 2003.

Notes et références

Liens externes 

 

Tableau d'Antonio Rotta
Tableau réalisé en 1845
1845 en Italie